Perković, horvát település
 Perković, horvát családnév